Węgry:
 Lak – miejscowość

Inne:
 lak – materiał termoplastyczny
 lak – materiał stomatologiczny
 lak – roślina

Zobacz też:
 Laak
 Lac
 Lack
 laka